Ljestvice liga petog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2007./08.

Federacija BiH

2. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta.

 Izvori: 
 posavinasport.com  
 Mladi Zadrugar GDonji Rahić

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

2007-08
 5